Первый турнир по софтболу в рамках Олимпийских игр состоялся на летних Олимпийских играх 1996 года. Решением Международного олимпийского комитета от 9 февраля 2006 года софтбол был исключен из программы Олимпийских игр 2012 года. Позже, софтбол был снова включён в программу Олимпийских игр 2020 года. Олимпийские игры 2024 года опять пройдут без софтбола и он вернётся в программу ОИ в 2028 году.

Участие 
В следующей таблице показаны страны, принимавшие участие в турнирах. Для каждой страны показаны места, которые занимали её сборные на турнирах, или прочерки «—», если сборная в этом году не участвовала в соревновании.

В прошедших олимпийских турнирах участвовали пока только женские сборные.

Медалисты

Общий медальный зачёт 
За всю историю Олимпийских Игр 2 страны становились обладателями золотых медалей. Ещё трём сборным удавалось увозить медали меньшего достоинства. Это сборные Австралии, Китая и Канады. Наибольшее количество чемпионских титулов завоевала сборная США - 3 победы. Наибольшее количество медалей удалось завоевать американским софтболисткам — 5.

Ссылки 
 Софтбол на Олимпиадах

 
Софтбол